Милка Костадинова Пондева е българска революционерка и журналистка.

Биография 
Родена е в 1919 година в село Банско, България, в семейството на Костадин Молеров. Завършва славянска филология. Влиза в комунистическото движение и в 1940 година става членка на Градския комитет на Българската комунистическа партия в Банско. След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е обявена за активен борец против фашизма и капитализма. Работи в издателство „Народна младеж“. Проучва и обработва архивите на татко си и на чичо си Димитър Молеров.

Омъжена е за литературния критик Петър Пондев.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български журналисти от Македония
Милка
Родени в Банско
Български комунисти до 1944 година
Активни борци против фашизма и капитализма